Ligusticum holopetalum är en flockblommig växtart som först beskrevs av Carl Maximowicz, och fick sitt nu gällande namn av Minosuke Hiroe och Lincoln Constance. Ligusticum holopetalum ingår i släktet strandlokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Strandlokor
holopetalum